Матида — японский топоним и фамилия:

 Матида — город на острове Хонсю, в префектуре Токио (Япония).
 Матида, Ко (род. 1962) — японский писатель, поэт, актёр и панк-вокалист.
 Матида, Тацуки (род. 1990) — японский фигурист.